Silent Hunter 3 () — компьютерная игра, реалистичный симулятор немецкой подводной лодки времен Второй мировой войны от французского издателя Ubisoft. Разработка студии Ubisoft Romania (Румыния, Бухарест).

Игровой процесс 
Под командование игроку дается немецкая подводная лодка времен Второй мировой войны.

В игру включены 5 тренировочных миссий, динамическая кампания и одиночные (разовые) миссии. Из главного меню доступна трехмерная энциклопедия судов и авиации того периода для различных стран.

Цели одиночных и тренировочных миссий разъясняются перед их запуском.

Перед каждой миссией игроку предоставляется возможность выбрать уровень реализма геймплея: уязвимость судов и кораблей противника, своей подлодки, бракованные торпеды, стабилизацию перископа и пр.

В динамичной кампании игроку предлагается роль командира подводной лодки на протяжении череды боевых походов с широкой самостоятельностью. Для каждого похода назначается лишь квадрат патрулирования. Игрок может сам выбирать каким путём следовать, на какой субмарине, выбирать цели для атаки, принимать бой или уходить от него.

Мультиплеер 
Помимо выполнения одиночной кампании присутствует сетевой режим, где можно принять участие в командной игре. Играть можно по локальной сети (без VPN) или через интернет. В последнем случае каждому участнику требуется пройти специальную регистрацию на сайте ubi.com, чтобы в будущем иметь возможность создавать игру или присоединяться уже к готовой. Во время сетевого режима могут принимать участие до 5 человек.

Экипаж, управление экипажем 
Частью игрового процесса Silent Hunter III является управление экипажем. Каждый в команде субмарины имеет своё имя и фамилию, внешность, воинское звание, может продвигаться по службе и получать награды (по желанию игрока, при наличии свободных листов о присвоении очередного воинского звания и свободных наград).

В динамичной кампании после каждого боевого похода могут быть доступны листы повышений в звании, награды и обучение воинской специальности (последнее доступно после каждого похода, но только для одного офицера или старшины).

Для офицеров и старшинского состава предусмотрены воинские специальности — штурман (рулевой), наблюдатель (вахтеный), торпедист, артиллерист, зенитчик, ремонтник, машинист, медик. Нахождение на посту специалистов значительно увеличивает индикатор эффективности отсека. Офицеры могут иметь от 1 до 3-х воинских специальностей. Старшины — только одну воинскую специальность (или отсутствие иной). Обучить специальности матроса нельзя.

Награды подводникам экипажа (список) — нагрудный знак за ранение, U-boat Front Clasp, нагрудный знак подводника, Железный крест 2-го класса, Железный крест 1-го класса, Немецкий крест, Рыцарский крест Железного креста.

Воинские звания:
 Матросы — Матрос-Ефрейтор (Matrosen-Gefreiter, Seaman), Матрос-Оберефрейтор (Matrosen-Obergefreiter, Able Seaman), Матрос-Хауптефрейтор (4,5 года службы, Matrosen-Hauptgefreiter, Veteran Seaman);
 Старшины — Warrant Officer (Bootsmann), Senior Warrant Officer (Stabsbootsmann), Chief Warrant Officer (Stabsoberbootsmann);
 Офицеры — Оберфенрих (выпускник офицерского училища, исполняющий офицерские обязанности в ожидании присвоения офицерского звания), Лейтенант, Оберлейтенант.

Подводные лодки в SH3, их вооружение и оборудование 
Выбор подлодки зависит от выбора времени начала карьеры или миссии, а также флотилии.
 тип II (варианты A и D)
 тип VII (варианты B, C, C/41 и C/42)
 тип IX (варианты B, C, C/40 и D2)
 тип XXI

Ссылки 
 Silent Hunter III Официальный сайт Silent Hunter III
 GAMES.1C.RU Раздел форума по играм Silent Hunter 3 и Silent Hunter 2 
 The Grey Wolves Official Website Freeware expansion pack for Silent Hunter 3
 ЛОКАЛИЗАЦИЯ SH III GWX2.0 Русификация The Grey Wolves Freeware expansion pack for Silent Hunter 3

Примечания 

Компьютерные игры с трёхмерной графикой
Компьютерные игры 2005 года
Симуляторы подводных лодок
Компьютерные игры, разработанные Ubisoft Bucharest
Компьютерные игры, изданные Ubisoft Entertainment
Компьютерные игры, локализованные «Логрусом»
Игры только для Windows